Рита:

 Ретра — древний славянский город-крепость.
 Ретра — словесное соглашение, сделка, закон в Древней Греции.
 Большая Ретра — устно провозглашённая конституция древней Спарты.
 Малая ретра — три документа, предписывающих некоторые основы жизни и общества спартанцев.